Sirb bezeichnet

Srby nad Úslavou, Gemeinde in Tschechien
Srby u Horšovského Týna, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Sirp